

Logica 
 Tesi – enunciato, o una proposizione, di cui si vuole accertare la validità tramite una dimostrazione, a partire da un'ipotesi e da assiomi

Persone
 Alessandra Tesi (1969) – fotografa italiana
 Ivo Tesi (1919) – ex calciatore italiano
 Luciano Tesi (1931) – veterinario e astrofilo amatoriale italiano
 Mauro Antonio Tesi, detto il Maurino (1730-1766) – pittore, incisore e architetto italiano del periodo rococò
 Riccardo Tesi (1956) – compositore, cantante, organettista e animatore culturale italiano
 Riccardo Tesi (1962) – linguista italiano
 Roberto Tesi (1945) – economista e giornalista italiano
 Sergio Tesi – (1921-2016) – politico italiano
 Vittoria Tesi, nota anche come La Fiorentina (1701-1775)  – contralto italiano

Altro 
 Tesi – nella metrica classica, l'abbassamento della mano, che sta a segnalare l'inizio di una serie ritmica quando si scansiona un verso
 Tesi di laurea – elaborato necessario per il conseguimento della laurea in vari ordinamenti scolastici

Altri progetti